Sindicat d'Actors de Cinema (del seu nom en anglès Screen Actors Guild), sindicat professional d'actors de cinema i televisió dels Estats Units
 Grup de Treball Socialdemòcrata (del seu nom en alemany Sozialdemokratische ArbeitsGemeinschaft), escissió històrica del SPD al Reichstag de l'Imperi Alemany
 Grup de Treballadors Socialistes (del seu nom en alemany Sozialistische ArbeiterGruppe), partit polític d'Alemanya
 Servicio Agrícola y Ganadero, organisme públic per al foment de l'agricultura i la ramaderia de Xile
 SAG Team (de l'acrònim en anglès Stop And Go), equip de motociclisme professional d'Indonèsia i d'Espanya
 Stadium Australia Group, empresa propietària del Stadium Australia de Sydney, a Austràlia
 Societat AngloGold-Ashanti de Guinea, empresa explotadora de mines d'or a Guinea
 Software AG, empresa creadora de programari amb seu a Darmstadt, a Alemanya
 Société d'Automobiles á Genève, empresa històrica fabricant d'automòbils amb seu a Ginebra, a Suïssa
 Gramàtica de l'Acadèmia Sueca (del seu nom en suec Svenska Akademiens Grammatik), gramàtica descriptiva de la llengua sueca editada per l'Acadèmia Sueca
 Sistema Aqüífer Guaraní, reserva subterrània d'aigua dolça que s'estén pel sud del Brasil i països limítrofs
 SAG Mannitol (de l'acrònim de Sal + Adenosina + Glucosa), concentrat d'eritròcits que conté clorur de sodi, adenosina, glucosa i mannitol
 Superantigen, classe d'antigens que provoquen una resposta excessiva del sistema immunitari
 Semi-autogenous grinding, molí de boles autogen, utilitzat en mineria
 Sag també és l'abreviatura de la suseinargiuïta, mineral de la classe dels sulfats
 sag també és el codi ISO 639-3 del sango, llengua criolla parlada a la República Centreafricana